Unterhub ist der Ortsname von

 Unterhub (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Unterhub (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Unterhub (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern

 Unterhub (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft der Marktgemeinde Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich